La Majada bezeichnet:

 La Majada (Catamarca), Ort in Argentinien
 La Majada (San Luis), Ort in Argentinien